

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Surface Fleet | Royal Navy